Фило има више значења:
 Фило (Калифорнија)
 Фило (Илиноис)
 Фило (Охајо)